Хайнц Херманн (; род. 28 марта 1958, Цюрих) — швейцарский футболист. Рекордсмен в истории национальной сборной по количеству сыгранных матчей.

Карьера 
Хайнц Херманн начал играть с 1 июля 1977 года в городе Цюрих в команде FC Seefeld Zürich. Он был четыре раза чемпионом и один раз обладателем Кубка. В конце сезона 1984/85 он перешёл в «Ксамакс». С 1984 по 1988 год он был избран пять раз подряд футболистом года Швейцарии. В ходе своей карьеры он выиграл шесть чемпионских титулов и был обладатель Кубка.

Участвовал в 118 международных матчей (15 голов) с 1978 по 1991 год за сборную Швейцарии. Его первым международным матч было в сентябре 1978 года в 2-0 победу над США. В ноябре 1991 года после поражения от Румынии перестал играть за сборную.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на RSSSF

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Ксамакс»
Игроки ФК «Серветт»
Игроки ФК «Арау»
Игроки ФК «Базель»
Футбольные тренеры Швейцарии
Тренеры ФК «Делемон»
Тренеры ФК «Вадуц»